Леги:

 Леги — античное племя в Кавказской Албании.
 Леги, Уильям Даниел (1875—1959) — американский адмирал и государственный деятель.